Ductus (Vereinigung), Association internationale pour l'étude des inscriptions mineures

Duktus (von lateinisch ductus ‚Leitung‘) steht für:

 Duktus (Sprachwissenschaft), persönliche Handschrift, Schreib- oder Sprechweise
 die Strichführung eines Malers, siehe Pinselduktus
 Duktus (Unternehmen), österreichische Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Duktoskopie